Aalstreepgrasmuis
 Gestreepte grasmuis
 Zebragrasmuis